Patrick Bordeleau (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est un choix de  du Wild du Minnesota en 2004. Il devient professionnel lors de la saison 2007-2008 où il évolue pour trois clubs différents de l'ECHL. En 2008-2009, il joue pour deux autres clubs dans l'ECHL ainsi que quatre différents clubs dans la Ligue américaine de hockey.

En 2009, il rejoint les Monsters du lac Érié, club ferme de l'Avalanche du Colorado. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec l'Avalanche du Colorado chez le Wild du Minnesota.

Au terme de la saison 2016-2017 avec les Cardiff Devils, il est champion de la saison de la EIHL. De plus il remporte la Coupe de la EIHl au terme des séries éliminatoires avec cette même équipe. 

Le , il est échangé du Cool FM de Saint-Georges aux Éperviers de Sorel-Tracy après avoir subi une sérieuse blessure compromettant sa saison.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Foreurs de Val d'Or ||LHJMQ ||68 ||7 ||11 ||18 ||97 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2004-2005 ||Foreurs de Val d'Or ||LHJMQ ||63 ||14 ||24 ||38 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Foreurs de Val d'Or ||LHJMQ ||67 ||23 ||33 ||56 ||87 ||5 ||1 ||0 ||1 ||7
|-
|2006-2007 ||Braves de Valleyfield ||LHJAAAQ ||8 ||2 ||6 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Red Wings de Weyburn ||SJHL ||8 ||4 ||3 ||7 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||3 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||17 ||7 ||12 ||19 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Tommies de l'Université St. Thomas ||SIC ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Nailers de Wheeling ||ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||38 ||7 ||11 ||18 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||18 ||4 ||6 ||10 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||River Rats d'Albany ||LAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Everblades de la Floride ||ECHL ||29 ||4 ||9 ||13 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Falcons de Springfield ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Monsters du lac Érié ||LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||60 ||1 ||2 ||3 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||72 ||2 || 10|| 12||125 || 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2011-2012 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||52 ||4 ||4 ||8 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||29 ||2 ||5 ||7 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Avalanche du Colorado ||LNH ||46 ||2 ||3 ||5 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 6 || 5 || 11 || 115 || 7 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2014-2015 || Avalanche du Colorado || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 55 || 0 || 5 || 5 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Cardiff Devils || EIHL || 49 || 5 || 5 || 10 || 64 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 5 || 4 || 0 || 4 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Pétroliers du Nord || LNAH ||20 ||5 ||7 ||12 || 78||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Pétroliers du Nord || LNAH || 27 || 4 || 11 || 15 || 103 ||- || - || - || - || -

| 129 || 8 || 8 || 16 || 185 || 7 || 0 || 0 || 0 || 10

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy